Boiry-Becquerelle, Pas-de-Calais
 Boiry-Notre-Dame, Pas-de-Calais
 Boiry-Sainte-Rictrude, Pas-de-Calais
 Boiry-Saint-Martin, Pas-de-Calais